Идентитет се може односити на:
 Идентитет, у филозофији
 Лични идентитет
 Идентитет, у психологији
 Друштвени идентитет, теорија
 Културни идентитет
 Групни идентитет
 Електронски идентитет
 Етнички идентитет (sh)
 Идентитет, у математици
 Идентитет, независни магазин
 Идентитет, песма
 Идентитет, епизода серије Морнарички истражитељи: Лос Анђелес
 Идентитет, филм из 2003.

Види још 
 Борнов идентитет (вишезначна одредница)